Ла́униц — фамилия; Лауниц — дворянский род.

Известные носители:
 Лауниц, Иван Александрович Шмидт фон дер (1860—?) — генерал-майор артиллерии, постоянный член артиллерийского комитета главного артиллерийского управления.
 Лауниц, Василий Фёдорович (1802—1864) — генерал-адъютант, генерал от кавалерии, командующий войсками Харьковского военного округа.
 Лауниц, Михаил Васильевич Шмидт фон дер  (1843—1911) — генерал от кавалерии Русской императорский армии.
 Лауниц, Роберт (1806—1870) — американский скульптор русского происхождения.
 Лауниц, Фёдор Фёдорович (1811—1886) — генерал-лейтенант, участник русско-турецкой войны 1828—1829 годов.
 Лауниц, Владимир Фёдорович фон дер (1855—1907/1906) — русский военный и государственный деятель, генерал-майор.
 Лауниц, Эдуард Шмидт фон дер (1796—1869) — немецкий скульптор.